Las siglas CAICYT pueden referirse a:

 Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (1958-1987), organismo público extinto del gobierno de España.
 Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, centro de servicios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, un organismo público de la República Argentina.

Referencias